Marcel Sembat – francuski polityk
 Marcel Sembat – stacja metra w Paryżu